Александр Базилевич:
 Базилевич, Александр Васильевич (1896—?) — советский инженер-судостроитель, конструктор подводных лодок, лауреат Сталинской премии (1946).
 Базилевич, Александр Иванович (1785—1843) — русский военачальник, генерал-майор, георгиевский кавалер.